Sveti Pavel je lahko:
 Sveti Pavel, tudi apostol Pavel (*ok. 5; †ok. 67), prvi krščanski misijonar
 Sveti Pavel od Križa (1694–1775), ustanovitelj pasijonistov
 Sveti Pavel Puščavnik (Sveti Pavel iz Teb), (*3. stoletje; †341), puščavnik; zavetnik pavlincev

 Sveti Pavel, roman Pavleta Zidarja
Sveti Peter in Pavel (petrovo), krščanski praznik, ki se obhaja 29. junija.

Italija 
 San Paolo, Italija – občina v Lombardiji
Bazilika Svetega Pavla zunaj obzidja, Rim

Anglija 

 St. Paul - bazlilka v Londonu, najvećja cerkev v Londonu

ZDA 

 Saint Paul, mesto v ZDA

Brazilija 

 São Paulo, mesto in država v Braziliji